Хиршль () — имя собственное немецкого происхождения; распространено в виде фамилий.
 Хиршль, Николаус (1906—1991) — австрийский борец, еврей, призёр Олимпийских игр.
 Хиршль, Эмерико (1900—1973) — бывший венгерский футбольный тренер.